Duilio Beretta e Roberto Quiroz erano i detentori del titolo ma non hanno partecipato a questa edizione.

Robin Kern e Julian Lenz hanno sconfitto in finale Maxim Dubarenco e Vladyslav Manafov per 7-5, 6-4.

Teste di serie 

 Filip Horanský /  Jiří Veselý (semifinale)
 Luke Saville /  Andrew Whittington (quarti di finale)
 George Morgan /  Dominic Thiem (semifinale)
 Liam Broady /  Oliver Golding (quarti di finale)

 Mate Pavić /  João Pedro Sorgi (quarti di finale)
 Hugo Dellien /  Diego Hidalgo (quarti di finale)
 Thiago Monteiro /  Bruno Sant'Anna (secondo turno)
 Patrick Ofner  /  Matias Sborowitz (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

US Open 2011